NGC 3564 (другие обозначения — ESO 377-18, MCG -6-25-6, AM 1108-371, PGC 33923) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Центавра. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3564 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3564 в группу также входят ещё 11 галактик.

Примечания 

 

3564
Центавр (созвездие)